EC Internacional - voetbalclub uit de Braziliaanse stad Santa Maria
 AA Internacional (Limeira) - voetbalclub uit de Braziliaanse stad Limeira
 AA Internacional (Bebedouro) - voetbalclub uit de Braziliaanse stad Bebedouro
 CA Internacional - voormalige voetbalclub uit de Braziliaanse stad Santos

Zie ook
 SC Internacional (doorverwijspagina) voor diverse clubs met deze naam
 Internacional FC (doorverwijspagina)